Municipio de Starr puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Starr (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Starr (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Starr (condado de Hocking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hocking.